NGC 5745 est une vaste galaxie spirale située dans la constellation de la Balance à environ  d'années-lumière de la Voie lactée. NGC 5745 a été découverte par l'astronome britannique John Herschel en 1836.

La classe de luminosité de NGC 5745 est I. Avec une brillance de surface égale à , on peut qualifier NGC 5745 de galaxie à faible brillance de surface (LSB en anglais pour ). Les galaxies LSB sont des galaxies diffuses (D) avec une brillance de surface inférieure de moins d'une magnitude à celle du ciel nocturne ambiant.

À cause de la piètre qualité des images disponibles à l'époque, Boris Vorontsov-Veliaminov a cru que NGC 5745 était deux galaxies en interaction. En réalité, il s'agit d'une seule galaxie traversé par une ligne de poussière.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des objets du New General Catalogue

Liens externes 

 NGC 5745 sur le site du professeur C. Seligman
 

5745
Constellation de la Balance
Galaxie spirale
Galaxie à faible brillance de surface
Objet céleste découvert en 1836
Objet céleste découvert par John Herschel